Flash Gordon – komiks Alexa Raymonda
 Flash Gordon – album Queen
 Flash Gordon – film z 1936 roku w reżyserii Fredericka Stephani
 Flash Gordon – film z 1980 roku w reżyserii Mike’a Hodgesa
 Flash Gordon – film z 2008 roku w reżyserii Stephena Sommersa
 Flash Gordon – serial telewizyjny